Алексей Данилович Кивше́нко (, Венёвский уезд, Тульская губерния, Российская империя — 2 октября 1895, Хайдельберг, Германская империя) — русский живописец, близок к передвижникам. Автор знаменитой исторической картины «Военный совет в Филях», запечатлевшей один из важнейших моментов Отечественной войны 1812 года. Известен также серией батальных полотен на темы русско-турецких войн, а также полотнами на исторические, бытовые и охотничьи темы.

Биография 
Родился в семье крепостного, управляющего конным заводом графа Шереметева. В 1860 году в возрасте девяти лет, его отправили в Петербург.

Учился в Рисовальной школе Общества поощрения художников (у Ивана Крамского).

С 1867 года — вольнослушатель Императорской Академия художеств. Учащийся Императорской Академии художеств (1870—1877). Во время обучения в Академии награждался медалями (1871, 1872, 1874). Золотая медаль за программу «Самсон и Далила» (1876). Большая золотая медаль за программу «Брак в Кане Галилейской» (1877). Получил звание классного художника (1877).

В 1880 году художник отправился пенсионером Академии за границу, где несколько лет провёл в Дюссельдорфе, Мюнхене и Париже, рисуя картины, которые впоследствии, по возвращении в Петербург в 1884 году, принесли ему звание академика. Летом 1884 года Кившенко совершил поездку в Закавказский край с целью собрать материалы для заказанных ему императором Александром III картин, изображавших некоторые эпизоды русско-турецкой войны 1877—1878 годов. Работал Кившенко и как иконописец. Для военного собора в Карсе (Турция) он написал пять образов местного ряда иконостаса и запрестольный образ «Моление о чаше» (1885).

В 1883—1889 годах преподавал в Центральном училище технического рисования Штиглица в Петербурге.

В 1891 году Кившенко сопровождал археологическую экспедицию Никодима Кондакова в Палестину и Сирию, откуда привёз немало этюдов, воспроизводящих природу и народный быт стран Ближнего Востока.

С 1893 года действительный член и профессор-руководитель батальной мастерской Академии Художеств.

Похоронен на Смоленском православном кладбище в Санкт-Петербурге.

Галерея 
Кисти Алексея Кившенко принадлежит ряд работ по русской истории:

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 Садовень В. В., Русские художники-баталисты 18—19 веков, М., 1955.

Ссылки 
 Галерея картин А. Д. Кившенко 
 О поездке А. Д. Кившенко в Палестину 

Художники России XIX века
Художники-баталисты России
Похороненные на Смоленском православном кладбище
Преподаватели Высшего художественного училища
Художники-педагоги